Gminy w USA:
 Browns Creek (ang. Browns Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Browns Creek (ang. Browns Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake